O Campeonato Paulista de Futebol de 2004 - Série B2 foi a 13ª edição da quinta divisão do futebol paulista, sem equivalência no sistema atual. Esta foi a última edição da Série B2, já que em 2005 houve a unificação das Séries B1 e B2 – quarta e quinta divisões – em uma única, oficialmente chamada de Segunda Divisão. O Taboão da Serra conquistou o título da edição após vencer a decisão contra o Itararé.

Participantes

Classificação da 1ª fase 

* Garça e Santacruzense foram penalizados com a perda de seis pontos por escalação de jogador irregular.

* O Palmeirinha foi penalizado com a perda de seis pontos por escalação de jogador irregular.

{| width=75%
|-
!colspan="13" align="center" bgcolor=#B8860B|<font color=#ffffff>Grupo 4
|-
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4 width="100px"|<font color="B8860B">Time
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">Pts
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">J
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">V
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">E
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">D
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">GP
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">GC
!bgcolor=#ffe5b4 align="center" width="20px"|<font color="B8860B">SG
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc|Taboão da Serra
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|30
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|15
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc|Itararé
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|38
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc|São Vicente
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc|Jabaquara
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc|Barcelona
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc|Guarulhos
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|43
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-20
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc|Guarujá
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|33
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-20
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc|Osasco*
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-25
|-
|colspan="14"|<small>Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols
|}

* O Osasco foi penalizado com a perda de seis pontos por escalação de jogador irregular.

Classificação da 2ª fase

Classificação da 3ª fase

Final

Jogo de ida

Jogo de volta

Premiação

Classificação geral

Ver também 
 Federação Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol de 2004
 Campeonato Paulista de Futebol de 2004 - Série A2

Campeonato Paulista de Futebol - Quinta Divisão
Futebol de 2004 no Brasil